Union Depot bezeichnet Bahnhöfe, die von mehr als einer Transportgesellschaft genutzt werden.
 Albany Union Depot 
 Anniston Union Depot and Freight House
 Apex Union Depot
 Ashland Union Depot 
 Berea Union Depot
 Centralia Union Depot
 Cleveland Union Depot
 Connellsville Union Passenger Depot
 Duluth Union Depot
 El Paso Union Depot
 Galena and Chicago Union Railroad Depot (Chicago)
 Iowa Falls Union Depot
 Joplin Union Depot
 Fort Street Union Depot (Detroit)
 Kansas City Union Depot
 Lansing Union Depot 
 Leavenworth Old Union Depot
 Live Oak Union Depot and Atlantic Coast Line Freight Station
 Mankato Union Depot
 North Canaan Union Depot 
 Oklahoma City Union Depot 
 Milwaukee Union Depot
 Muskegon Union Depot 
 Palatka Old A.C.L. Union Depot
 Paris Union Depot
 Plant City Union Depot
 Pueblo Union Depot 
 Saint Paul Union Depot
 Tulsa Union Depot 
 Watertown Union Depot
 Watseka Union Depot

siehe auch:
 Union Station
 Union Terminal

en:Union Depot